TJ Tatran Krásno nad Kysucou (celým názvem: Telovýchovná jednota Tatran Krásno nad Kysucou) je slovenský fotbalový klub, který sídlí ve městě Krásno nad Kysucou. Založen byl v roce 1925 pod názvem ŠK Orol Krásno. Od sezóny 2014/15 působí ve třetí fotbalové lize, sk. Střed.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Krásno nad Kysucou s kapacitou 5 000 diváků.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1925 – ŠK Orol Krásno (Športový klub Orol Krásno)
 1927 – ŠK Orol Krásno nad Kysucou (Športový klub Orol Krásno nad Kysucou)
 1930 – ŠK Sokol Krásno nad Kysucou (Športový klub Sokol Krásno nad Kysucou)
 1949 – TJ Drevina Krásno nad Kysucou (Telovýchovná jednota Drevina Krásno nad Kysucou)
 1953 – TJ Tatran Krásno nad Kysucou (Telovýchovná jednota Tatran Krásno nad Kysucou)
 2008 – MŠK Tatran Krásno nad Kysucou (Mestský športový klub Tatran Krásno nad Kysucou)
 2012 – TJ Tatran Krásno nad Kysucou (Telovýchovná jednota Tatran Krásno nad Kysucou)

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1964–1965: I. A trieda  – sk. A
 1965–1981: Krajský přebor – sk. Střed
 1981–1983: Divize – sk. Střed
 2010–2011: 3. liga 
 2010–2014: 4. liga 
 2014–: 3. liga – sk. Střed

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Pozn. Ročník 2019/2020 se nedohrál kvůli anulování soutěže v březnu 2020 v souvislosti s pandemií covidu-19.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky  
 Profil klubu, futbalnet.sk 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1925
MŠK Tatran